Garung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Garung, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Garung, distrikt, Jawa Tengah, 
 Desa Garung, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar